— японский поэт.

Жизнеописание 
Родился 1885 году в селе Сакаигава (префектура Яманаси). Учился на литературном факультете университета Васэда, где изучал английскую литературу и начал писать стихи, которые посылал в редакцию журнала «Хототогису». Его хайку очень понравились Такахаме Кёси — редактору журнала, который всячески поддерживал молодого поэта, печатая его произведения и отмечая несомненный талант Ииды Дакоцу в своих критических статьях и поэтических обзорах. В ответ за дружескую поддержку известного поэта, Иида Дакоцу всегда считал и называл Такахаму Кёси своим учителем.

По семейным обстоятельствам Иида Дакоцу в 1909 году вынужден был оставить учёбу в университете, вернуться в деревню на родительскую ферму и практически всю жизнь заниматься сельским хозяйством. Однако это не помешало ему писать хайку. С 1914 года он вновь начинает регулярно присылать в редакцию «Хототогису» свои стихи.

Его поэзия отличалась на фоне других произведений японских поэтов XX века своей романтичностью, лиризмом и даже сказочностью. Но довольно часто в ней звучали также трагические мотивы, поскольку во время Второй мировой войны Иида Дакоцу потерял двух сыновей.

Сторонник классического стиля хайку, поэт не чурался также ярких метафор и сравнений, современной лексики, которые придавали его произведениям поэтичность, делали их актуальными. Кроме последнего итогового собрания своих стихов хайку «Гэндай хайку бунгаку дзэнсю» (Токио: Кадокава сётэн, 1957), Иида Дакоцу издал при жизни ещё несколько сборников собственных поэтических произведений, среди которых самой популярной среди читателей была его книга «Стихи горных тропинок» («Санро-сю», 1932).

Его сын, поэт и журнальный редактор Рюта Иида, также был широко известен как автор хайку.

Литература 
 雄山閣 『現代俳句ハンドブック』 1995年、14頁
 Шедевры поэзии хайку «серебряного» века (конец XIX-начало XX вв.) Пер. с яп., предисл. и коммент. А. А. Долина. СПб.: Гиперион, 2000

Ссылки 

Хайдзины
Выпускники университета Васэда